Gromada Biskupice steht für:

 Gromada Biskupice (Powiat Częstochowski)
 Gromada Biskupice (Powiat Kluczborski)
 Gromada Biskupice (Powiat Koniński)
 Gromada Biskupice (Powiat Krakowski, 1954–1960)
 Gromada Biskupice (Powiat Krakowski, 1969–1972)
 Gromada Biskupice (Powiat Lubelski)
 Gromada Biskupice (Powiat Oleski)
 Gromada Biskupice (Powiat Opatowski)
 Gromada Biskupice (Powiat Płocki)
 Gromada Biskupice (Powiat Poznański)
 Gromada Biskupice (Powiat Radziejowski)
 Gromada Biskupice (Powiat Toruński)

siehe auch:

 Gromada Biskupice Melsztyńskie (Powiat Brzeski)
 Gromada Biskupice Ołoboczne (Powiat Ostrowski)